Grèzes (Dordonha)
 Grèzes (Haute-Loire)
 Grèzes (Lot)
 Grèzes (Lozère)

Desambiguações de topônimos